Schluckebier ist der Familienname folgender Personen:

 Günter Schluckebier (1933–2002), deutscher Politiker
 Hermann Schluckebier (1886–1951), deutscher Architekt und Politiker (DNVP), MdL Preußen
 Ludwig Schluckebier (1779–1861), deutscher Bürgermeister und Abgeordneter
 Wilhelm Schluckebier (* 1949), deutscher Richter